Isse ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 10,99 km² und  Einwohner ().

Geografie 
Die Gemeinde Isse liegt am Aisne-Marne-Kanal, etwa 27 Kilometer südöstlich von Reims.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 

 Kirche Saint-Martin, erbaut im 12. Jahrhundert
 Wasserturm

Weblinks 

 
Ort in Grand Est